Clyde puede referirse a:
 Varios accidentes geográficos de Escocia:
 El Fiordo de Clyde.
 El Río Clyde.
 Una localidad en Estados Unidos:
 Clyde (Nueva York)

 Varias personas:
 Andy Clyde, actor estadounidense.
 Mark Clyde, futbolista norirlandés.
 Uno de los integrantes de la pareja de criminales Bonnie y Clyde.

 Un equipo de fútbol escocés:
 Clyde Football Club